Godron est un motif d’ornementation en forme de moulure creuse ou saillante.

Godron est aussi un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
 Alexandre Godron (1807-1880), médecin et botaniste français
 Jacques Godron, écrivain français

Toponyme

Jardin Alexandre-Godron, jardin botanique de Nancy
 Rue Godron, rue de Nancy

Homonymie de patronyme